Тинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тинский сельсовет — в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Тинский сельсовет — в Саянском районе Красноярского края.